Шейгам, Александр Григорьевич (1925—2007) — советский и российский профессор, переводчик и автор работ по скандинавским языкам.
 Шейгам, Фаина Зиновьевна (1918—2011) — советский и российский медик, доктор наук.